Aracne – figura mitologica narrata da Ovidio nelle Metamorfosi
 Aracne – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Aracne Editrice – casa editrice di Roma
Arachne – browser per Linux
407 Arachne – asteroide della fascia principale